Касас-Ибаньес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Занимает площадь 102,94 км². Население — 4 761 человек (на 2010 год). Расстояние — 52 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете